En kvinnas ansikte kan syfta på:

 En kvinnas ansikte (1938) – svensk film i regi av Gustaf Molander
 En kvinnas ansikte (1941) – amerikansk film i regi av George Cukor, originaltitel A Woman's Face
 En kvinnas ansikte (1958) – fransk film i regi av André Cayatte, originaltitel Le miroir à deux faces